Prügel steht für:

 Schläge in einer Auseinandersetzung, siehe Schlägerei
 Prügelstrafe als Züchtigung oder Sanktion, siehe Körperstrafe
 ein dünneres Stück Rundholz
 ein grober Stock als Werkzeug oder Waffe, siehe Keule
 (vulgär) den Penis des Menschen

Ortsname:
 Prügel (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Familienname:
 Karl Prügel (1877–1955), deutscher Generalmajor
Peter Prügel (* 1958), deutscher Diplomat

Siehe auch:

 Brügel